Hüseynzadə ist der Familienname folgender Personen:

 Mehdi Hüseynzadə (1918–1944), sowjetischer Leutnant
 Əli bəy Hüseynzadə (1864–1940), aserbaidschanischer Gelehrter, Philosoph, Künstler und Arzt